Polemonium steht für:
 eine Gattung der Sperrkrautgewächse, siehe Jakobsleiter (Pflanze)
 Titularbistum Polemonium, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche